La Maison de fous peut faire référence à :
 La Maison de fous, huile sur étain de Francisco de Goya, réalisée entre 1812 et 1819 et représentant un asile.
 La Maison de fous, film russe d'Andreï Kontchalovski présenté au Festival de Venise en 2002 (Prix spécial du jury).